Пучета, Алисия (урождённая Пучета Валориани; родилась 14 января 1950) — парагвайский юрист и политик.
 Пучета, Эдуардо (род. 21 июня 1992, Сан-Николас, Аргентина) — аргентинский футболист, нападающий клуба «Велес Сарсфилд».